J. Coumans - architect te Nijmegen
Gerardus Coumans (1929-2011) - Nederlands dirigent en componist
Truus Coumans (1931) - Nederlands beeldhouwster
Hans Coumans (1943-1986) - Nederlands kunstschilder
Kiki Coumans (1971) - Nederlands vertaalster en publiciste
Olivier Coumans (1978) - Vlaams presentator